

Свонвілл — місто, штат Мен
 Свонвілл — місто, штат Міннесота